Total Chaos ist der Name dreier Musikgruppen:

 eine amerikanische Punk-Rock- und Hardcore-Band, siehe Total Chaos (US-amerikanische Band)
 eine britische Punk-Rock- und Hardcore-Band, siehe Total Chaos (britische Band)
 eine österreichische Hip-Hop-Gruppe, siehe Total Chaos (Hip-Hop)